Gartenfriedhof bezeichnet:

 Gartenfriedhof (Hannover), denkmalgeschützte Friedhofsanlage in Hannover
 Gartenfriedhof (Rechtenfleth), denkmalgeschützte Friedhofsanlage in Rechtenfleth, Gemeinde Hagen im Bremischen